Struhák může být:

v biologii
stopkovýtrusná houba z rodu radulomyces
struhák blanitý
struhák splývavý

nástroje
struhák kopytní – nástroj pro strouhání kopyt u zvířat
struhák kuchyňský – kuchyňský nástroj pro krouhání potravin – struhadlo
struhák na dřevo – ruční nástroj na hrubé opracování dřeva
struhák (šídlo) – ruční nástroj podobný šídlu
jiný výraz pro dřevařský škrabák, neboli poříz – nástroj pro ruční loupání klád